Эмон I (; ум. после января 954), сеньор де Бурбон (до 950 — после 954).

Биографические сведения 
Сын Эмара, сеньора де Бурбон, и Эрменгарды.

Его происхождение и примерные годы правления удостоверяются всего двумя документами — хартиями, выданными приории Сувиньи в 15-м и 18-м годах правления короля Людовика IV Заморского. Согласно хартии от ноября 950 или 951, он возвращал монахам Сувиньи вольности, предоставленные его отцом, и ранее незаконно отобранные самим Аймоном. Вторая хартия, выданная в замке Бурбон в январе 953 или 954, и подписанная также женой Аймона Адельсиндой, и их сыновьями Жеро и Аршамбо, подтверждала первую.

Среди 13 свидетелей, подписавших грамоту 953/954 года фигурируют имена Гуго и Одон, на основании чего некоторые составители генеалогий делали смелое предположение, что речь идёт о Гуго Великом и его сыновьях Гуго Капете и Оттоне Бургундском, и объявляли их родственниками Аймона, пытаясь таким образом связать родством первый дом Бурбонов с Капетингами.

Семья 
Жена: Адельсинда

Дети:

 Жеро (ум. после 954)
 Аршамбо I (ок. 930/935 — ок. 990)

Примечания

Литература 
 Achaintre N.-L. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de Bourbon. T. I. — P.: Mansut fils, 1825
 Chazaud M.-A. Étude sur la chronologie des sires de Bourbon, Xe-XIIIe siècles. — Moulins: Desrosiers, 1865
 Germain R. Les sires de Bourbon et le pouvoir : de la seigneurie à la principauté //  Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. № 23, 1992, pp. 195–210

Ссылки 
 SIRES de BOURBON

Сеньоры де Бурбон
Правители Европы X века
Первый дом Бурбонов